Эдуа́рд Бори́сович Бела́н (9 января 1970, Магадан — 5 сентября 1999, село Новолакское, Дагестан) — военный врач, старший лейтенант внутренних войск МВД России, Герой Российской Федерации.

Биография 
В 1972 году семья Эдуарда переехала в Липецк, где в 1986 году он окончил с золотой медалью среднюю школу № 5 имени Героя Советского Союза С. Г. Литаврина и в том же году поступил в Воронежский государственный медицинский институт имени Бурденко. В 1988 году был призван на срочную службу. Отслужив один год, возвратился в институт для продолжения учёбы. После окончания института работал врачом в Липецке, в медсанчасти завода «Свободный сокол».

С 1 апреля 1996 года служил в органах внутренних дел Липецка. Дважды выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ.

Погиб 5 сентября 1999 года в Дагестане в селе Новолакском. Во время нападения террористов был захвачен в плен и, отказавшись называть фамилии командиров, расположение боевых позиций ОМОНа и оказывать помощь раненым боевикам, был зверски убит.

Эдуарду Белану посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации 22 октября 1999 года.

Память 
В 1999 году имя Белана было присвоено новой улице в юго-западной части города Липецка.

Ссылки 
 
 «Я хочу поклониться этому человеку…»//«Молодёжный вестник». 23.02.2013.
 Герой России Эдуард Белан

Выпускники Воронежского медицинского университета
Военные врачи России
Погибшие в боях Второй чеченской войны
Участники Второй чеченской войны (МВД)
Участники Дагестанской войны
Персоналии:Липецк